Онла́йн-бронюва́ння - бронювання через Інтернет, в інтерактивному режимі. Термін застосовується по відношенню до бронювання номерів в готелях, квитків (авіа, залізничних, автобусних тощо), місць в ресторанах і театрах, прокату автомобілів тощо.

Принципи  
 Пошук доступних пропозицій. Користувач на сайті системи бронювання вибирає маршрут, дати, вартість, кількість осіб, розташування, й інші параметри, в залежності від предмету онлайн-бронювання. Наприклад, для бронювання готелів характерні наступні основні критерії відбору: країна, місто, готель, дата заїзду, дата виїзду, кількість осіб, кількість і вік дітей.
 Заповнення форми з контактною і платіжною інформацією (на ряді сайтів інформація заноситься в кілька етапів). Тут зазвичай користувачеві пропонується заповнити такі поля: ПІБ, телефон, E-mail, тип банківської картки, номер картки, ім'я власника картки, секретний номер CVV2 (CVC2).
 Здійснення платежу. Зазвичай при проходженні платежу гроші спочатку блокуються на мапі користувача, а потім, за умови підтвердження правильності всіх даних, списуються.
 Отримання документа, що підтверджує бронювання. Клієнт отримує документ встановленого зразка про успішне завершення бронювання, який гарантує йому надання послуги. Це можуть бути електронний авіаквиток, ваучер на заселення та інші.

Види бронювань

Онлайн-бронювання готелів 

Системами онлайн бронювання готелів називаються системи, в яких відображено наявність реальних номерів в готелях, і в яких інформування готелю про бронювання номера клієнтом відбувається менш ніж за одну хвилину з моменту бронювання. Бронювання номера в готелі при цьому можливо за будь-який мінімальний період часу до початку броні, тобто більш ніж за одну хвилину.

На сайтах готельного та туристичного бізнесу можна зустріти два види бронювання:

	* Істинне онлайн-бронювання - коли клієнт вибирає, бронює і оплачує номер самостійно через системи ADS або безпосередньо на сайті готелю. Для оплати клієнт використовує пластикову картку, дані якої передаються в готель безпосередньо, і через кілька секунд отримує ваучер, що підтверджує бронь.

	* Псевдоонлайн-бронювання (також «бронювання за запитом») - коли клієнт заповнює форму заявки на сайті готелю і відправляє її адміністратору. Протягом деякого часу клієнт чекає дзвінка співробітника служби бронювання для підтвердження броні. 

«Бронювання за запитом» іноді неправильно називають «онлайн-бронюванням».

Як працює онлайн-бронювання 

 Система онлайн-бронювання вбудовується в сайт готелю замість форми бронювання за запитом.
 Клієнт вибирає категорію номера, дату заїзду та виїзду, а також інші готельні послуги на сайті готелю.
 Система пропонує підтвердити обраний набір готельних послуг.
 Клієнт оплачує першу добу проживання відразу на сайті і отримує ваучер на гарантоване заселення. (Як спосіб оплати можуть бути використані: кредитна картка, WebMoney, Яндекс.Деньги, Єдиний гаманець. Також система підтримує безготівковий розрахунок і можливість оплати «на місці».) Можливі й інші варіанти оплати.
 Решту суми клієнт доплачує безпосередньо в касу готелю при заїзді.
 Таким чином, клієнт проходить повний цикл бронювання безпосередньо на сайті протягом 3-4 хвилин.
 Крім форми онлайн-бронювання на сайті готелю, можна всі форми з готелів зібрати на одному сайті. Тоді і виходить система онлайн-бронювання. Є відомі західні системи онлайн-бронювання. Крім того, розвиваються українські та російські системи онлайн-бронювання такі як Hotels.24 та Ostrovok. 
 Найнадійніший система онлайн-бронювання готелів - коли інформація про вільні номери прямо з АСУ готелю передається на сайт і потім бронювання гостя потрапляє прямо в АСУ готелю. Тоді немає помилок під назвою «овербукінг» - подвійного перебронювання номера.

Переваги онлайн-бронювання 

 Миттєва оплата замовлення на сайті.
 Клієнт одразу отримує гарантію заїзду за цінами готелю. Часто системи онлайн-бронювання надають знижку на проживання в номерах за рахунок своєї комісії, щоб залучити більше клієнтів. Таким чином, вартість номера виходить дешевше ніж якщо бронювати його в самому готелі.
 Клієнт сам вибирає період проживання, категорію номера, набір додаткових готельних послуг.
 Готелі немає необхідності зв'язуватися з клієнтом, так як бронювання проходить в автоматичному режимі без участі адміністратора.
 Готель сама визначає розмір квоти для бронювання онлайн, ціни, набір додаткових послуг.
 Система працює в автономному режимі цілодобово 24 години 7 днів на тиждень.

Якщо Ви зателефонуєте до відділу бронювання мережі готелів або просто захочете забронювати готель за телефоном за допомогою оператора системи онлайн-бронювання, вам необхідно надати оператору наступну інформацію:

 ПІБ гостя,
 Номер мобільного телефону і E-mail,
 Період проживання у готелі.

Загальний час бронювання по телефону становить 3-5 хв, як при замовленні авіаквитка. Якщо при бронюванні готелю Вам не зручно вносити передоплату за першу добу проживання, ви можете забронювати номер в готелі без передплати. Але це правило працює тільки в період міжсезоння.

Онлайн-бронювання квитків 

Наразі великою популярністю користується бронювання квитків через інтернет:

 залізничних
 авіаквитків
 театральних квитків

Забронювати квитки онлайн можна на сайтах авіакомпаній або на сайтах агентств за допомогою Глобальної дистриб'юторської системи (GDS). Так само через GDS можна забронювати номер в готелі, круїз або прокат автомобіля. У різних GDS тарифи навіть однієї авіакомпанії можуть істотно відрізнятися. Пов'язано це з тарифною політикою авіакомпаній, які можуть по-різному розсилати інформацію про тарифи в різні GDS, а також ставити величину тарифу в залежність від термінів і місця придбання квитка. Крім того різні GDS по-різному розраховують стикування, працюють з різним набором авіакомпаній і внаслідок цього тарифи на однакові дати і напрямки в різних GDS розрізняються.

Проект Укрзалізниці про запуск бронювання залізничних квитків користується великою популярністю серед споживачів. Ця система дозволяє уникнути черг, вибрати вагон і місце (верхнє / нижнє). При цьому бронювання оформляється протягом трьох хвилин і не несе за собою особливих проблем.

Розвиток систем онлайн-бронювання квитків йде швидше і точніше, ніж розвиток систем бронювання готелів. З огляду на те, що готелі належать різним власникам приєднання кожного готелю займає більше часу. Так само необхідно навчити співробітників роботі в системах, які часто відрізняються один від одного.

Онлайн-бронювання театральних квитків 

Системи онлайн-бронювання театральних квитків можуть бути як централізованими, так і локальними.

 Централізовані системи дозволяють бронювати квитки в кілька різних установ. Такі системи бронювання підтримуються квитковими агентствами і розташовуються на інтернет-серверах їхніх. Централізовані системи організовуються за регіональною ознакою: в них представлені театри з одного або декількох регіонів. До централізованих систем бронювання відносяться Kassir.ru, BigBilet і інші.
 Локальні системи бронювання призначені для попереднього замовлення квитків в певний театр (рідше - кілька театрів). Такі системи працюють в рамках інтернет-сайту цього театру. Локальні системи бронювання нерідко включають в себе функції комплексних інформаційних систем, що дозволяють автоматизувати різні аспекти господарської діяльності видовищного підприємства. Локальні системи можуть бути використані як технологічна платформа для побудови централізованих систем. Як приклади локальних систем онлайн-бронювання для театрів можна привести системи Супербілет і TBooking.

За способом розміщення заявки можна виділити два типи систем бронювання квитків:

 Істинне онлайн-бронювання. Цей тип передбачає вибір місць на графічному плані залу для глядачів. На плані відображаються доступні для обраного заходу місця, робиться розмітка відповідно до схеми распоясовки, відображаються ціни на квитки.
Системи, що забезпечують справжнє онлайн-бронювання нерідко надають глядачам додаткові можливості, такі як онлайн-оплата замовлених квитків за допомогою кредитних карток або електронних платіжних систем, друк квитків («електронний квиток»), вибір додаткових послуг (доставка квитків, рекомендація аналогічних заходів) і пр.
Головними перевагами систем бронювання цього типу є наочність: глядач бачить, які місця доступні для придбання, в якій частині залу знаходяться обрані ним місця, скільки коштують ті чи інші квитки. До недоліків слід віднести порівняно високу складність і, відповідно, - вартість таких систем.

 Псевдоонлайн-бронювання по суті є формою попередньої заявки. У такій формі глядач може вибрати захід, на яке він хоче придбати квиток, іноді - вибрати, в якій частині залу він волів би зайняти місця, вказати кількість місць і ввести контактну інформацію. Відправлена ​​заявка обробляється співробітником театально-концертної організації, який, в разі підтвердження замовлення, зв'язується з глядачем для уточнення деталей і фактичного розміщення броні.
Основна перевага такого роду систем - простота реалізації і дешевизна.
Головним недоліком слід назвати високе навантаження на співробітників відділу продажів установи: процес оформлення бронювання практично не автоматизований і по суті аналогічний прийому заявок по телефону.

Комплексне бронювання 
Високу популярність серед мандрівників отримали сервіси, що пропонують повний комплекс послуг. Як правило, включають в себе бронювання авіа- та залізничних квитків, оренду автомобілів і іноді квартир, бронювання готелів і організацію екскурсій, а також можливість покупки турів.

Перевагою таких сервісів є можливість порівняти вартість пропозицій від великої кількості постачальників. 

Принциповою відмінністю від інших типів бронювання, є можливість повністю спланувати поїздку на одному порталі та (на відміну від пакетних турів) самостійно вибрати комбінацію квитків і готелів.
Онлайн-бронювання столів в ресторанах і нічних клубах 
Визначення для систем онлайн-бронювання столів:

Система онлайн-бронювання столів є програмним вебпродуктом, що дозволяє будь-якому відвідувачу сайту закладу побачити поточний стан заброньованих і вільних столів, визначитися з вибором столу для себе, замовити шампанське або будь-яку іншу страву з меню ресторану до часу приходу.
Зараз, на пошук телефону ресторану, дозвон до адміністратора і розмову в середньому витрачається близько 15 хвилин. Онлайн-бронювання покликане зекономити час відвідувачів барів, кафе, ресторанів, нічних клубів до декількох хвилин.

На сайтах зустрічаються 2 види бронювання столів в ресторані:

 Істинне онлайн-бронювання - коли гість на сайті ресторану бачить схему розташування столів у залі, вибирає сподобався, замовляє страви та напої, оплачує і отримує підтвердження броні. Всі необхідні дії відбуваються на сайті ресторану і не вимагають додаткових дій.

 Псевдоонлайн-бронювання (також "заявка на бронь") - коли гість заповнює форму заявки на сайті і вона відправляється на e-mail адміністратора ресторану. Як правило, гість не впевнений в тому, що відправлену ​​ним заявку прийняли, обробили, і стіл уже зарезервовано. З цієї причини більшість людей не користується такою формою бронювання столів у ресторанах. Цей вид бронювання не є онлайн-бронюванням, так як не надає на сайті ресторану інструментів для вибору і оплати столу, пропонуючи заповнити текстову форму і чекати дзвінка з ресторану.

Призначення онлайн-бронювання столів 
 підвищення зручності використання послуги бронювання столу в ресторані;
 можливість бронювання столу в будь-який час доби;
 можливість замовлення страв та напоїв до приходу в ресторан;
 оптимізація роботи адміністратора ресторану;
 підвищення привабливості ресторану з боку клієнтів;
 створення і ведення клієнтської бази ресторану.

Переваги для гостя 
 перегляд залів і розташування столів на сайті ресторану
 огляд з обраного столу (можливість реалізується за допомогою створення 3D панорам залів - віртуальних турів);
 вибір на сайті ресторану столу, кількості гостей, дати і часу приходу;
 замовлення страв та напоїв до свого приходу;
 можливість легкої зміни раніше заброньованого столу, зміни часу або відмови від броні;
 можливість оплати броні на сайті ресторану (як спосіб оплати можуть бути використані: кредитна картка, WebMoney, Яндекс.Деньги, інші # електронні платіжні системи, також система підтримує можливість оплати «на місці».
 гість проходить повний цикл бронювання і вибору додаткових послуг протягом декількох хвилин;
 гість отримує на електронну пошту персональний квиток на фірмовому бланку закладу з інформацією про поставлену броні;
 в систему інтегрований сервіс SMS-повідомлень (нагадувань) гостя про його броні.

Переваги для ресторану 
 адміністратор ресторану повністю керує системою: відкриває / закриває можливість бронювання, вибирає схему розташування столів у залах, визначає суму депозиту, список додаткових послуг та інші параметри;
 система автоматично відправляє SMS-повідомлення адміністратору ресторану з інформацією про нову бронь;
 ведення клієнтської бази. Система автоматично зберігає всю інформацію, внесену клієнтами при бронюванні, дозволяє отримувати статистичні дані.
 система працює в автономному режимі цілодобово 24 години 7 днів на тиждень.

Найвідомішою міжнародною системою онлайн-бронювання столів в ресторанах є OpenTable (понад 28 тисяч закладів), запущена в США в 1998 році. Залежно від поставлених завдань система онлайн-бронювання може інтегруватися з існуючими сайтом закладу і взаємодіяти з автоматизованою системою управління, яка використовується в закладі. У кожного сервісу є свої переваги, які і виділяють його на тлі конкурентів. Так, наприклад, американський Opentable славиться великою кількістю закладів, максимальною інформативністю і наочністю.

Примітки

Див. також 

 білінг
 Менеджер каналів бронювання

Посилання 
 hotels24.ua 
 booking.com 
 tourpoisk.com.ua 

Сфера послуг
Продукти
Бронювання